Wilburton (Engeland)
 Wilburton (Oklahoma)

Zie ook:
 Wilburton Number One (Pennsylvania)
 Wilburton Number Two (Pennsylvania)